Het Europees kampioenschap curling voor vrouwen 2022 werd van 18 tot en met 26 november 2022 gehouden in Östersund, Zweden. Het Deense curlingteam werd wereldkampioen. In de finale versloegen zij Zwitserland met 8-4.

Eerder werd het kampioenschap in de C-divisie van 30 april tot 5 mei gehouden in Kaunas, Litouwen. België wist dit toernooi te winnen en promoveerde samen met Spanje naar de B-divisie.

A-divisie

Groepsfase

Play-offs

B-divisie

Groepsfase

Play-offs 

Estland en Tsjechië plaatsen zich voor de A-divisie van het Europees kampioenschap 2023.

C-divisie

Groepsfase

Play-offs 

{| border="0" width="100%"
|----- valign="top"
| width="50%" |

Eerste halvefinale 
Donderdag 5 mei 2022, 09:30 uur

België en Spanje plaatsten zich voor de B-divisie, in november. Finland promoveerde ook naar de B-divisie vanwege de uitsluiting van Rusland

Eindstand

Externe links 
 Resultaten A-divisie
 Resultaten B-divisie
 Resultaten C-divisie

2022
Curling in 2022
Curling
Curling